Александрув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4576 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Мнишкув
 Гмина Парадыж
 Гмина Пшедбуж
 Гмина Ренчно
 Гмина Сулеюв
 Гмина Жарнув

Ссылки 

гмины Лодзинского воеводства